DDR-Fußball-Oberliga 1974/1975 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av 1. FC Magdeburg, som försvarade titeln och därmed tog sitt tredje östtyska ligaguld.

Sluttabell

Källor

Webbkällor 
RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

1974/1975
1974 i Östtyskland
1975 i Östtyskland
Fotbollssäsongen 1974/1975